Улица Добровольцев () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Стрелецкая до улицы Василия Будника, исторически сложившаяся местность (район) Яловщина.

Нет примыкающих улиц.

История 
Застраивалась в 1930-е годы.

Переулок получил название от соседней улицы Ворошилова — в честь российского революционера, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова.

19 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь украинских добровольцев, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 54-р «Про переименование улиц и переулков города» («Про перейменування вулиць міста»)

Застройка 
Непарная сторона улицы занята усадебной застройкой, парная сторона — не застроена, берег реки Стрижень. Улица имеет проезд со стороны улицы Василия Будника.

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова